

Sigle 
 Field, Körös, Noyes  – ideatori dell'oregonatore, detto anche meccanismo FKN

Codici 
 FKN – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto civile, Franklin Municipal-John Beverly Rose Airport, Franklin, Virginia (Stati Uniti)